Los metasuquios (Metasuchia) son un suborden de arcosaurios cocodriloformos mesoeucocodrilianos, que está dividido en dos grupos principales, Notosuchia y Neosuchia. Notosuchia es un grupo extinto que contiene principalmente a taxones de pequeño tamaño del Cretácico con dentadura heterodonta. Neosuchia incluye a los crocodilianos actuales y a formas basales tales como los peirosáuridos y los folidosáuridos. Fue definido filogenéticamente por Paul Sereno et al. (2001) como el clado que contiene a Notosuchus terrestris, Crocodylus niloticus, y a todos los descendientes de su ancestro común.

Filogenia 
La filogenia de los metasuquios basales ha experimentado muchas revisiones en los años recientes. La filogenia de los notosuquios en particular ha sido examinada varias veces, con la construcción del grupo Sebecia por Larsson y Sues (2007) para incluir a los peirosáuridos en el clado. Anteriormente, los peirosáuridos fueron situados por fuera de Notosuchia. Larsson y Sues (2007) también sugirieron que Sebecosuchia (el grupo que contiene a las familias Baurusuchidae y Sebecidae) era polifilético, ya que Baurusuchus estaba situado por fuera de Sebecia, el cual a su vez estaba situado por fuera de Notosuchia. Sin embargo, los estudios filogenéticos más recientes han situado a Baurusuchus dentro de Notosuchia nuevamente, aunque este aún no es considerado como un sebecosuquio.

Cladograma según Sereno et al., 2001:

Cladograma según Sereno et al., 2003:

Cladograma según Sereno y Larsson, 2009:

Referencias

Enlaces externos 
 Metasuchia en The Paleobiology Database 

Crocodylomorpha